Rublen eller rubelen er møntenheden i Rusland og de to delvist anerkendte republikker Abkhasien og Sydossetien. Tidligere blev rublen brugt i det Russiske Kejserrige og Sovjetunionen før deres opløsninger. Hviderusland og Transnistrien bruger andre valutaer som også hedder rubler. En rubel er 100 kopek. ISO 4217-koden er RUB eller 643; den tidligere kode RUR eller 810 henviser til den russiske rubel før pengeombytningen i 1998 (1 RUB = 1000 RUR).

Tegnet ₽ er det officielle symbol for rubler.

Kurser

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Historiske og nuværende pengesedler fra Rusland inklusive USSR og efterfølgerstater   

Rubler